Dieser Artikel behandelt die argentinische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation 

Argentinien setzte sich erwartungsgemäß in der Qualifikationsgruppe 13 durch. Mit Paraguay und Bolivien hatte man zwei Gegner, die beide eine Klasse schlechter als die Gauchos galten. Mit drei Siegen und einem torlosen Unentschieden gegen Paraguay qualifizierte man sich souverän.

Argentinisches Aufgebot

Spiele der argentinischen Mannschaft 

1966
Argentinien